Amtsberg steht für

 eine Gemeinde im Erzgebirgskreis in Sachsen, Deutschland, siehe Amtsberg

Amtsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Luise Amtsberg (* 1984), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Sven Amtsberg (* 1972), deutscher Schriftsteller und Verleger